Jack Dempsey (1895-1983), boxeur poids lourd américain

Jack Dempsey est aussi un nom pouvant désigner:

Sports 
 Jack (Nonpareil) Dempsey (1862-1895), boxeur irlandais
  (1878-1913), joueur irlandais de football gaélique
  (1912-1988), joueur américain de football américain
  (1919-2006), joueur australien de football australien
  (1920-2007), lutteur professionnel britannique
 Jack Dempsey (né en 1994), joueur de rugby australien

Autres 
  (né en 1966), homme politique australien, du Queensland
  (né Jack Dempsey) (né en 1968), guitariste américain
 , espèce de poisson cichlidae

Voir aussi 
  (alias Jack Dempsey) (né en 1969), musicien et réalisateur américain

Dempsey, Jack